Maddie ist
 ein weiblicher Vorname, siehe Mady
 der Kosename der vermissten Madeleine McCann, siehe Vermisstenfall Madeleine McCann

Siehe auch:
 Maddie & Tae
 Maddy
Liv und Maddie